Marco Rodríguez (actor) (n. 1953), actor estatunidenc
 Marco Antonio Rodríguez Moreno (n. 1973), àrbitre de futbol mexicà

Vegeu també 
 Marc Rodríguez Naque (n. 1975), actor català
 Marcos Rodríguez Pantoja (n. 1946), un dels casos documentats de 'nens salvatges' a Espanya